Gabriac (Aveyron)
 Gabriac (Lozère)